een lidwoord
 Het (Nederlandse popgroep), een Nederlandse popgroep in de jaren 1960
 Het (Britse popgroep), een Engelse popgroep in de jaren tachtig
 Het (boek), een boek uit 1986 van Stephen King
 Hét, Hongaarse plaats